Fouillouse (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Fouillouse (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy